Tuzlu (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı
 Tuzlu (Muş), een dorp in het Turkse district Muş